est une expression anglo-saxone signifiant « train hors de contrôle ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film d' sorti en 1985 ;

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson de Tom Petty and the Heartbreakers présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' et  présente sur l'album The One sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jamie Scott présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson hit de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi